Mariënheuvel (Beemster), een buitenplaats in de Beemster
 Mariënheuvel (Heemstede), een buitenplaats in Heemstede